Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillaume Raoux che ha battuto in finale Jörn Renzenbrink 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Francisco Clavet (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Henrik Holm (quarti di finale)
 Francisco Roig (secondo turno)

 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Guillaume Raoux (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1992